Gadowsee ist der Name zweier Seen:

 Großer Gadowsee
 Kleiner Gadowsee